Dryden kan syfta på:

 Dryden (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dryden Flight Research Center – tidigare namn på ett NASA center i Kalifornien
 Dryden, Michigan – en ort i Lapeer County, Michigan, USA
 Dryden, Ontario – en ort i provinsen Ontario, Kanada
 Dryden Regional Airport – en flygplats i provinsen Ontario, Kanada